
Molekulska formula -{C20H26N4O}- se može odnositi na:

 Lisurid
 Niperotidin